Einkünfte aus Gewerbebetrieb steht für:

 Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Deutschland)  im deutschen Steuerrecht
 Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Österreich) im österreichischen Steuerrecht